Тамо́женное де́ло — совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Организация управления таможенным делом

В России 
Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет Правительство Российской Федерации.

Непосредственная реализация большинства функций государства в области таможенного дела возложены на Федеральную таможенную службу (бывш. Государственный таможенный комитет, ГТК), осуществляющее свою деятельность в соответствии с установлениями законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

ФТС (совместно с таможенными органами РФ) выполняет следующие основные функции:
 обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую безопасность, защищает экономические интересы РФ;
 обеспечивает соблюдение законодательства, ведет борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового законодательства, относящегося к товарам, перемещаемым через таможенную границу РФ;
 применяет средства таможенного регулирования торгово-экономических отношений, взимает таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи;
 осуществляет и совершенствует таможенный контроль и таможенное оформление, создает условия, способствующие ускорению товарооборота через таможенную границу РФ;
 ведет таможенную статистику внешней торговли и товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности;
 содействует осуществлению мер по защите государственной безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, защите животных и растении, охране окружающей природной среды, защите интересов российских потребителей ввозимых товаров;
 обеспечивает выполнение международных обязательств РФ в части, касающейся таможенного дела, участвует в разработке международных договоров РФ, затрагивающих таможенное дело; осуществляет сотрудничество с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, международных организаций, занимающихся вопросами таможенного дела;
 выполняет другие функции в организации таможенного дела в РФ.

Система управления таможенным делом определяется Таможенным кодексом ЕАЭС, Федеральным законом от 3 марта 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и включает 4 уровня:
 Федеральную таможенную службу,
 региональные таможенные управления,
 таможни,
 таможенные посты.

В настоящее время в России действует 9 региональных таможенных управлений (Центральное, Северо-Западное, Южное, Сибирское, Приволжское, Дальневосточное, Уральское, Северо-Кавказское и Крымское) и 725 таможенных учреждений (109 таможен и 616 таможенных постов).
На 2013 год число таможен составляет около 80, при этом ежегодно ситуация меняется.

Министерство финансов РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере таможенных платежей и определения таможенной стоимости товаров.

См. также 
 Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
 Транспортное средство в таможенном деле
 Таможенный кодекс

Примечания

Литература 
 
 Стровский Л. Е., Казанцев С. К., Паршина Е. А. и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. проф. Л. Е. Стровского. — : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — ISBN 5-238-00291-2. — С. 523—579.

Ссылки 
 Виртуальная таможня
 ТАМОЖНЯ.РУ